Diari (Journals) – raccolta di scritti di Kurt Cobain del 2002
Journals – album di Justin Bieber del 2013